Der Badminton World Cup 1982 fand in Kuala Lumpur statt. Es wurden nur die Herreneinzel- und die Dameneinzelkonkurrenz ausgetragen, die Doppeldisziplinen wurden nicht gespielt. Der 3. World Cup fand vom 15. bis 19. September 1982 in Kuala Lumpur, Malaysia, im Stadium Negara statt.

Endrundenresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Weblinks 
 
 http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19820915-1.2.145.1
 Swie King Reigns
 Prakash submits to Misbun magic

1982
World Cup 1982
World Cup 1982